Eudora (Arkansas), població dels Estats Units a l'estat d'Arkansas
 Eudora (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Eudora (nereida), una de les cinquanta nereides, filla de Nereu i de Doris 
 (217) Eudora, asteroide del cinturó d'asteroides descobert per Jérôme Coggia el 1880 des de l'observatori de Marsella, a França